Светлана Алексеева (родилась в 1999—2000), профессиональный псевдоним Света Уголёк — российская модель и активистка.

Когда ей было четыре года, она получила ожоги более 50 % тела. Мать оставила её одну дома, и девочка попыталась сжечь нитки, торчащие из ночной рубашки, как это делала мать. Ночная рубашка была из синтетической ткани и загорелась, прилипнув к коже. Она находилась в коме два месяца, и у нее остались шрамы от ожогов. Её мать, алкоголичка, не навещала её в больнице и впоследствии игнорировала её. Алексеева провела часть своего детства в детском доме и подвергалась издевательствам из-за внешности.

Она выбрала карьеру фотомодели, несмотря на свои шрамы.

В 2018 году она была включена в 100 женщин BBC — список «вдохновляющих и влиятельных» женщин. В её записи говорилось: «Светлана пережила пожар, в результате которого обгорела почти половина её тела, и теперь помогает людям со шрамами относиться к своему телу позитивно».

В январе 2022 года интернет-журнал Baza рассказал, что Алексеева была жертвой детской проституции в Комсомольске-на-Амуре и продолжает пытаться привлечь виновных к ответственности.

Примечания

Ссылки 
 Инстаграм-аккаунт

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Комсомольске-на-Амуре
Фотомодели России